Шарк Юлдузи () — термин, который может означать:

 Шарк Юлдузи — посёлок городского типа в Узбекистане.
 Шарк Юлдузи — одно из бывших названий киностудии «Узбекфильм».

См. также 

 Звезда Востока